Magić Mala je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u općini Nova Kapela u Brodsko-posavskoj županiji.

Zemljopis
Magić Mala se nalazi na južno od Nove Kapele i autoceste Bregana - Lipovac. Susjedna naselja su Siče na istoku, te Komarnica na zapadu.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Magić Mala je imala 398 stanovnika.

Šport 
 NK Graničar, nogometni klub

Izvori

Naselja u Brodsko-posavskoj županiji